Melaniella gracillima är en snäckart som först beskrevs av L. Pfeiffer 1839.  Melaniella gracillima ingår i släktet Melaniella och familjen Oleacinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
gracillima